Une recrue est un militaire fraîchement recruté ;
 Une recrue ou rookie, est un sportif néo-professionnel ;
 Recrue est un court métrage canadien écrit et réalisé par Pier-Philippe Chevigny ;
 La Recrue est un film d'espionnage américain réalisé par Roger Donaldson en 2003 ;
 Dans les cartes sportives à collectionner, une carte recrue représente la première apparition d'un sportif sur une carte, ce qui généralement lui donne une plus grande valeur monétaire.

Ne pas confondre avec « recrus », qui désigne les repousses végétales (herbes, arbres) sur un terrain préalablement mis à nu par coupe, incendie, arrachage ou autre moyen.

Notes et références